Cissokho ist der Familienname folgender Personen:

 Aly Cissokho (* 1987), französischer Fußballspieler
 Boubacar Cissokho (* 1994), senegalesischer Fußballspieler
 Issa Cissokho (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Kalidou Cissokho (* 1978), senegalesischer Fußballspieler
 Mouhamed Cissokho, senegalesischer Fußballspieler
 Moussa Cissokho (* 1983), senegalesischer Musiker
 Solo Cissokho (1963–2019), senegalesischer Jazz- und Mbalaxmusiker
 Souleymane Cissokho (* 1991), französischer Boxer
 Till Cissokho (* 2000), französischer Fußballspieler